Kom niet aan mijn kinderen (film), film van Ron Termaat uit 2010
Kom niet aan mijn kinderen (boek), boek van Janneke Schoonhoven